Il Gran Premio Superstars del Mugello-1 2009 è la quarta prova delle Superstars Series 2009. Questo appuntamento vale esclusivamente per il Campionato Italiano.

Cambiamenti rispetto a Magione
Dopo una sola gara, Moreno Petrini viene sostituito da Alessandro Cacciari, che già aveva corso ad Adria, sulla Jaguar del team Ferlito Motors;
Ritorna la RGA Sportmanship, con la nuovissima BMW M3 E92 e Nicolò Piancastelli alla guida.

Prove Libere

Qualifiche

Gara 1

Gara 2

Classifiche

Classifica Italiana

Note

Collegamenti esterni

Superstars Series